Klenk je nekdanje nemško moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo le na dirki za Veliko nagrado Nemčije v sezoni 1954, kjer je Theo Helfrich odstopil.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1954
Športna moštva, razpuščena leta 1954